Лімоне ()

 Лімоне — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Лімоне-П'ємонте — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Лімоне-суль-Гарда — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія